

Cinema 
 Fuga – cortometraggio del 1960 diretto da Carlos Diegues
 Fuga – film del 2006 diretto da Pablo Larraín

Geografia 
Fuga (o Seriola Fuga) – torrente dell'Italia settentrionale (zona di Castel Goffredo)
Fuga – isola delle Filippine

Persone 
Ferdinando Fuga – architetto italiano
Sandro Fuga – musicista italiano

Musica
Fuga – forma musicale polifonica
Grande fuga (Große Fuge) – composizione per quartetto d'archi di Ludwig van Beethoven

Letteratura
 Fuga – novella di Luigi Pirandello
 Fuga – romanzo di Alba de Céspedes

Altro
Fuga – nel ciclismo, l'azione di uno o più corridori che si avvantaggiano dal gruppo.

Punto di fuga – in geometria, immagine prospettica del punto a infinito di una retta
Velocità di fuga – concetto della fisica
Fuga di cervelli – fenomeno consistente nell'emigrazione di persone di talento o di alta specializzazione professionale

Altri progetti